Pixelové stmívání je technologie umožňující zhasnout kterýkoli pixel na displeji a vytvořit tak „dokonale“ černou barvu či věrnější barevný odstín. Bez použití této technologie jsou všechny pixely trvale podsvíceny, i když zobrazují černou barvu. Tuto technologii používají pouze displeje OLED.

Displeje